Wenzelberg kan avse:

 Wenzelberg (alternativ skrivning: von Wenzelberg) - efternamn på flera av varandra oberoende släkter med ursprung i Europa och med internationell spridning, framförallt i USA.
 Wenzelberg - ort i kommunen Vichtenstein i den österrikiska delstaten Oberösterreich. 
 Wenzelberg, Antarktis - berg i Antarktis